

Persone 
Daniele Bagni noto anche come Barny, bassista italiano vedi anche Litfiba
Margherita Bagni (Margherita Maria Bagna, 1902-1960), attrice e doppiatrice italiana di teatro, cinema e televisione
Salvatore Bagni (1956), ex calciatore e commentatore televisivo italiano

Geografia

Comuni italiani 
Bagni di Lucca, comune della provincia di Lucca
Canicattini Bagni, comune della provincia di Siracusa
Lesignano de' Bagni, comune della provincia di Parma
San Casciano dei Bagni, comune della provincia di Siena
Sclafani Bagni, comune della città metropolitana di Palermo

Frazioni 
Agnone Bagni, frazione del comune di Augusta, (SR)
Bagni, frazione del comune di Nocera Umbra, (PG)
Bagni San Filippo, frazione del comune di Castiglione d'Orcia, (SI)
Bagni di Contursi, frazione di Contursi Terme, (SA)
Bagni di Craveggia (anticamente Acquacalda), frazione del comune di Craveggia, (VB)
Bagni di Lusnizza, frazione del comune di Malborghetto Valbruna, (UD)
 Bagni di Viterbo

Fiumi 
Bagni, fiume calabrese che scorre nei pressi del comune di Lamezia Terme e sfocia nel mar Tirreno.

Toponimi in disuso 
Bagni di Montecatini, antico nome di Montecatini Terme

Altro 
Bagni greci di Gela, Bagni di epoca Ellenistica siti a Gela